Sven Klimbacher, avstrijski hokejist, * 12. september 1981, Šentvid ob Glini, Avstrija.

Trenutno igra na položaju branilca za ekipo Vienna Capitals v Avstrijski hokejski ligi.

Klimbacher je kariero na Svetovnem prvenstvu U18 1999. V tisti sezoni je igral za EC Heraklith SV Villach, 20 tekem pa tudi za moštvo Team Telekom Austria. Po sezoni 2000/01, v kateri je igral za VSV EC, se je preselil v Linz. Za moštvo EHC Black Wings Linz je igral tri sezone in z njimi tudi osvojil Avstrijsko hokejsko ligo. 

Leta 2004 je zamenjal ekipo in odšel v Innsbruck k moštvu HC TWK Innsbruck. Zanje je nastopal štiri zaporedne sezone in v vsaki dosegel po okoli 15 točk, izjemno učinkovita je bila zanj sezona 2006/07, ko je zbral 26 točk (5 zadetkov in 21 podaj). V sezoni 2008/09 je nastopal za moštvo Graz 99ers.

Klimbacher je avstrijski reprezentant. Za selekcijo U18 je nastopil leta 1999, za mladinsko (U20) selekcijo v letih 2000 in 2001. Zaigral je tudi za člasnko selekcijo, in sicer na dveh Svetovnih prvenstvih in enem olimpijskem kvalifikacijskem turnirju.

Pregled kariere
Posodobljeno: 27. februar 2009

|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo U18 B
| 99
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC Heraklith SV Villach
| Avstrijska liga
| 99/00
|
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0 
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
|  
|-
| Team Telekom Austria
| Avstrijska liga
| 99/00
|
| 20
| 1
| 3
| 4
| 
| 32
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| EC Heraklith SV Villach
| Interliga
| 99/00
|
| 21
| 0
| 0
| 0
| -1
| 2
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Avstrija
| Svetovno ml. prvenstvo C
| 00
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| +9
| 6
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| EC Heraklith SV Villach
| Avstrijska liga
| 00/01
|
| 43
| 2
| 2
| 4
| +6
| 31
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Avstrija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 01
|
| 5
| 1
| 0
| 1
| -4
| 4
|
| 
| 
| 
| 
| 
|  
|-
| EHC Black Wings Linz
| Avstrijska liga
| 01/02
|
| 32
| 1
| 5
| 6
| +6
| 12
|
| 13
| 0
| 4
| 4
| +2
| 16
|-
| EHC Black Wings Linz
| Avstrijska liga
| 02/03
|
| 52
| 7
| 10 
| 17
| +37
| 71 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| EHC Black Wings Linz
| Avstrijska liga
| 03/04
|
| 51
| 7
| 9
| 16
| +12
| 56 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo
| 04
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| HC TWK Innsbruck
| Avstrijska liga
| 04/05
|
| 48
| 5
| 9
| 14
| +10
| 42 
| 
| 5
| 0
| 4
| 4
| -1
| 8
|-
| Avstrija
| Olimpijske kvalifikacije
| 05
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo
| 05
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| HC TWK Innsbruck
| Avstrijska liga
| 05/06
|
| 48
| 4
| 11
| 15
| +7
| 62 
| 
| 7
| 0
| 0
| 0
| -7
| 8
|-
| HC TWK Innsbruck
| Avstrijska liga
| 06/07
|
| 56
| 5
| 21
| 26
| +3
| 117 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| HC TWK Innsbruck
| Avstrijska liga
| 07/08
|
| 40
| 1
| 9
| 10
| -2
| 46 
| 
| 3
| 0
| 0
| 0
| -4
| 0
|-
| Graz 99ers
| Avstrijska liga
| 08/09
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |442
| bgcolor="#7FFF00" |34
| bgcolor="#7FFF00" |79
| bgcolor="#7FFF00" |113
| bgcolor="#7FFF00" |+83
| bgcolor="#7FFF00" |481
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |28
| bgcolor="#7FFF00" |0
| bgcolor="#7FFF00" |8
| bgcolor="#7FFF00" |8
| bgcolor="#7FFF00" |-10
| bgcolor="#7FFF00" |32
|}

Zunanje povezave

Živeči ljudje
Avstrijski hokejisti
Avstrijski hokejski reprezentanti
Hokejisti VSV EC
Hokejisti Team Telekom Austria
Hokejisti EHC Black Wings Linz
Hokejisti HC TWK Innsbruck
Hokejisti Graz 99ers
Hokejisti Vienna Capitals